Ви́ктор Никола́евич Ивано́в (29 августа 1960, Омск, СССР) — советский и российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник омского футбола. С 1979 года выступал за местный «Иртыш». В 1985 году перешёл в «Ротор». В 1988 году пополнил ряды тюменского «Геолога». С 1990 года играл за «Шахтёр» из Караганды. Сезон 1992 провёл в «Уральце». В 1993 году играл в Высшей лиге за владивостокский «Луч». В 1994 году вернулся в «Иртыш», где через год завершил карьеру.

Достижения 
 Победитель Второй лиги: 1983
 Обладатель Кубка РСФСР: 1981

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Иртыш» Омск
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Уралец»